Le sigle GTA possède plusieurs significations :

en anglais
 Grand Theft Auto,un jeu vidéo sorti en 1997 ;
 Grand Theft Auto,  une série de jeux vidéo dérivée du précédent ;
 Grand Theft Auto (en français, Lâchez les bolides), le titre d'un film de 1977 dirigé par Ron Howard ;
 GTA (où GTA signifiait originellement Grand Theft Audio, puis plus tard Good Times Ahead), un groupe américain d'électro house ;
 Greater Toronto Area (en français, Région métropolitaine de Toronto) ;

en français
 Alpine GTA, un coupé 2+2 Alpine produit de 1986 à 1991 ;
 Gendarmerie des transports aériens ;
 Grande traversée des Alpes, un itinéraire de randonnée de la FFRP couvrant les GR 5 et GR 56 ;
 Alfa Romeo GTA (où GTA signifie Gran Turismok Alleggerita), l'appellation des versions sportives des Alfa Romeo ;
 Groupement technique d’assurance, un code servant de référence aux assureurs automobiles comme le groupe et la classe d’un véhicule ;
 Groupe de théâtre antique, de l'Université de Neuchâtel ;
 gestion des temps et activités, en ressources humaines un logiciel de GTA est un logiciel dédié au suivi et à la gestion des temps de travail et des congés des collaborateurs ;

en italien
 Grande Traversata delle Alpi, un itinéraire de randonnée pédestre dans le Piémont.